La federazione (dal latino foedus, 'patto, alleanza, unione') è un ente costituito dall'associazione di più enti per eseguire scopi comuni.che, in tal modo, pur mantenendo la propria organizzazione, danno vita ad organi unitari per perseguire scopi comuni.

 Federazione – nel diritto costituzionale e internazionale, Stato costituito dall'unione di più Stati
 Federazione – nel diritto privato e diritto amministrativo, organismo che riunisce tra di loro enti diversi dagli Stati
Federazione – nel wrestling, organizzazione che realizza eventi

Pagine correlate 
 Confederazione

Altri progetti